Jailbreak oder Jailbreaking (wörtlich für ) bezeichnet:
 Verschaffen von Administratorrechten auf Smartphone oder Tabletcomputer, siehe Jailbreak (iOS) für Apple-Geräte bzw. Rooten für Android-Geräte

Musik:
 ein Lied auf dem Album Dirty Deeds Done Dirt Cheap der australischen Band AC/DC aus dem Jahr 1976
 ’74 Jailbreak (1984), ein nach dem Lied benanntes Album von AC/DC
 ein Lied (ebenfalls 1976) und ein Album der irischen Rockband Thin Lizzy

Kultur, Weiteres:
 Jail Break, ein Arcade-Spiel aus dem Jahr 1986
 Jailbreak (1936), einen Film von Nick Grinde
 den britischen und italienischen Verleihtitel des Films Unschuldig! Susan rennt (1997)

Siehe auch:

 Prison Break (Fernsehserie)